Ха́веман () — немецкая фамилия:
 Хавеман, Ганс (1887—1985) — немецкий писатель, журналист и геолог, отец Роберта Хавемана.
 Хавеман, Густав (1889—1960) — немецкий скрипач.
 Хавеман, Катя (род. 1947) — немецкая правозащитница, супруга Роберта Хавемана.
 Хавеман, Роберт (1910—1982) — немецкий химик, коммунист, антифашист, диссидент в ГДР.
 Хавеман, Флориан (род. 1952) — немецкий писатель и художник, сын Роберта Хавемана.